Bartolomeo da Bologna (m. 1294) – teologo e filosofo francescano italiano
 Bartolomeo da Bologna (m. 1333) – missionario domenicano italiano
 Bartolomeo da Bologna (fl. 1405-1427) – compositore italiano